Apache Software Foundation (ASF) — организация-фонд, способствующая развитию проектов программного обеспечения Apache, к которым относится, среди прочего, веб-сервер Apache.

ASF была сформирована в 1999 году из Apache Group в Делавэре, США.

Сообщество ASF состоит из разработчиков-энтузиастов, живущих в разных странах мира и участвующих в различных Open Source проектах.

Отличительные черты проектов Apache: совместная разработка кода и открытая, прагматичная лицензия (Apache Software License).

Руководит каждым из проектов команда избранных экспертов, которые сами принимают активное участие в процессе разработки.

Членами организации могут стать только те люди, которые внесли значительный вклад в развитие/разработку проектов.

Основные задачи фонда — это юридическая защита участников проекта и защита марки «Apache».

ASF была разработана лицензия Apache, широко используемая в рамках других проектов.

Среди платиновых (более 100 000 долл. в год) спонсоров проекта — Google и Yahoo!. В июле 2008 года к ним присоединилась Microsoft.

ASF ежегодно проводит конференции ApacheCon.

Совет директоров
Совет директоров Apache Software Foundation (ASF) отвечает за управление и надзор за бизнесом и делами корпорации в соответствии с Уставом. Это включает в себя управление корпоративными активами (фондами, интеллектуальной собственностью, товарными знаками и вспомогательным оборудованием), назначение президента и корпоративных должностных лиц, управляющих основными операциями ASF, и распределение корпоративных ресурсов в интересах проектов Apache. Полномочия по принятию технических решений по каждому проекту Apache передаются их независимому комитету по управлению проектами; направление задают участники каждого проекта, а не правление.
Правление избирается ежегодно членами ASF.

 Bertrand Delacretaz
 Roy T. Fielding
 Sharan Foga
 Justin Mclean
 Sam Ruby
 Craig L Russell
 Roman Shaposhnik
 Sander Striker
 Sheng Wu

Проекты

Активные проекты 
Apache HTTP Server
 Apache Ant
 Apache avro
 Apache Cocoon
 Apache Jackrabbit
 Apache Kafka
 Apache Portable Runtime (APR)
 Apache Spark
Apache Ignite
Apache DB(Derby Database)
 Apache Superset
 Apache Directory Server
 Excalibur
 Apache Velocity
 Apache XML Project
Cesium
 cloud
 CouchDB
 Cordova
 Cassandra
 Druid
 Apache Forrest
 Geronimo
 Gump
 Hadoop
 Hbase
 Hive
 Incubator
 Impala
 Jakarta
 James
JMeter
 Lenya
 Logging Services
 Lucene
 Maven
 MyFaces
 NetBeans
 OFBiz
 Apache ORC
 OpenOffice
Apache Parquet
 Apache Pig
 Portals
 Apache Sequence file
 SpamAssassin
 Struts
 Subversion
 TCL
 Traffic Server
 Tomcat
 TomEE
 Web Services
 Wicket
 Xerces
 XMLBeans
 XML Graphics
 Apache Zeppelin
 Apache_ZooKeeper
Apache Flink
Apache Beam

Остановленные проекты 
 Crimson

Закрытые проекты 
 Apache Avalon

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт конференций ApacheCon 

FLOSS-организации
Международные некоммерческие организации